Bemme steht für:

 die in Sachsen, im Süden Sachsen-Anhalts und im Osten Thüringens gängige Bezeichnung des Butterbrots
 John Bemme (* 1962), ehemaliger DDR-Oberliga-Fußballspieler 
 umgangssprachlich für breite Auto- und Motorradreifen